Караундж ():

 Зорац Карер, також відомий як Караундж — доісторичний мегалітичний комплекс, розташований неподалік від міста Сісіан марзу (області) Сюнік, Республіка Вірменія.
 Карагундж (Мартуні) — село у Мартунинському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.
 Караундж (Сюнік) — село у марзі Сюнік, Республіка Вірменія.